Acrònim anglès de l'Energia ciclònica acumulada.
 Associació Catalana d'Estudiants (Principat de Catalunya): Organització universitària creada als anys 80 per persones properes a l'Entesa dels Nacionalistes d'Esquerra, actualment integrada a l'Associació d'Estudiants Progressistes.
 Associació Catalana d'Estudiants (Catalunya Nord): Organització estudiantil posteriorment integrada a la Coordinadora d'Estudiants dels Països Catalans.
 Associació Catalana d'Exlibristes: Associació catalana que es dedica a l'estudi i promoció de l'ex-libris.
 Acción Cultural Española: Societat estatal per a la difusió de la cultura espanyola.